Джеймс Аберкромби ( или Abercromby;  — ) — британский генерал, главнокомандующий английскими войсками в Северной Америке во время Семилетней войны.

Биография 
Родился в 1706 году в Глассохе, графство Банфшир, Шотландия в зажиточной семье.

В 1742 году поступил в британскую армию, купив офицерский патент. В 1746 году повышен в звании до полковника. С 1756 года — генерал-майор.

В 1757 году командовал бригадой под Луисбургом. После увольнения генерала  в марте 1758 года стал главнокомандующим английскими войсками в Канаде. Летом 1758 года возглавил экспедицию английских войск против форта Карильон, удерживаемого французами.

Был великолепным организатором, но нерешительным полководцем, в связи с чем получил среди солдат обидное прозвище «Миссис Ненни Кромби». Несмотря на то, что в экспедиции располагал значительными силами (15 тысяч солдат), потерпел сокрушительное поражение в сражении под Карильоном от четырёхтысячной французской армии, после чего был уволен с поста главнокомандующего и вернулся в Англию в 1759 году.

После возвращения стал членом парламента, поддерживал агрессивную политику Великобритании в Северной Америке.

Примечания

Ссылки и источники 
 Джеймс Аберкромби  в Канадской энциклопедии
 Джеймс Аберкромби в энциклопедии «Британника»

Генерал-майоры Великобритании
Участники Североамериканского театра Семилетней войны
Умершие в округе Стерлинг